Verza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Vicia cracca;
 el nombre común de la planta Vicia sativa; o
 José Antonio García Rabasco, Verza, futbolista español.